Fèlix Figueras Aragay (Olesa de Montserrat, 1894 - Abrera, 1939), alcalde d'Olesa de Montserrat durant la II República 
 Montserrat Figueras i Garcia (Barcelona, 1942–2011), soprano especialitzada en música antiga
 Estanislau Figueras i de Moragas (Barcelona, 1819 - Madrid, 1882), polític català president de la Primera República Espanyola (1873) 
 Francesc Figueras i Pacheco (Alacant 1880-1960), historiador
 Alfred Figueras i Sanmartí (Sant Fruitós de Bages, 1898 - Barcelona, 1980), pintor i gravador català